West of Eden — дебютный студийный альбом английской рок-группы HMLTD, вышедший 7 февраля 2020 года на лейбле Lucky Number Music.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 HMLTD — Loaded 
 HMLTD — The West Is Dead 

Альбомы Великобритании
Рок-альбомы
Дебютные альбомы 2020 года